Kalinin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Kalinin (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Iwanowitsch Kalinin (1882–1920), sowjetischer Kulturtheoretiker
 Gennadi Pawlowitsch Kalinin (1916–1975), sowjetischer Geograph und Hydrologe

 Ilja Kalinin (* 1992), kasachischer Fußballspieler
 Juri Witaljewitsch Kalinin (* 1953), sowjetischer Skispringer
 Konstantin Alexejewitsch Kalinin (1889–1938), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Konstantyn Kalinin (1885–??), russischer Sportschütze
 Michail Iwanowitsch Kalinin (1875–1946), sowjetischer Politiker und Staatsoberhaupt
 Oleh Kalinin (1957–2019), ukrainischer Schachspieler

Kalinin bezeichnet außerdem:
 das Kernkraftwerk Kalinin nahe der Stadt Udomlja
 die Stadt Kaliningrad
 den ehemaligen Namen der Stadt Twer
 den Kreuzer Kalinin der Pazifikflotte, siehe Kalinin (Kreuzer)
 den nach Michail Iwanowitsch Kalinin benannten Asteroiden (2699) Kalinin
 Kalinin (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk in Russland

Siehe auch
 Kalinina
 Kalinino
 Kalinine